Margaret Knight – amerykańska wynalazczyni
 Margaret Knight – brytyjska psycholog